Super Mario 3D может относиться к любой из двух видеоигр:
 Super Mario 3D Land
 Super Mario 3D World